Selah and the Spades steht für:

 Selah and the Spades (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Tayarisha Poe (2019)
 Selah and the Spades (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie